Алле́в () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 450 км на південний схід від Парижа, 100 км на схід від Ліона, 19 км на південь від Аннесі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті налічувалося 131 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 328,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Савоя

Примітки

Посилання 

 Аллев на сайті французького Національного інституту географії
 Аллев на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Аллев на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Верхня Савоя